Jméno Zkamenělý zámek nese v České republice více objektů.

 Zkamenělý zámek – přírodní památka ve Žďárských vrších
 Zkamenělý zámek (hradiště) – pravěké hradiště a středověký hrad v přírodní památce Zkamenělý zámek
 Zkamenělý zámek (Javoříčko) – vápencové skalisko v krasové oblasti Javoříčské jeskyně
 Zkamenělý zámek (Kokořínsko) – lidový název skalního hradu u Konrádova na hranici Středočeského a Libereckého kraje